Presidente Kennedy puede referirse a:

 Presidente Kennedy, municipio del estado de Espírito Santo, en Brasil;
 Presidente Kennedy, municipio del estado del Tocantins, en Brasil;
 John F. Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos de América.